Estancia Grande puede referirse a dos municipios de la Argentina:

 Estancia Grande (Entre Ríos); o
 Estancia Grande (San Luis).